Karolinenhof heißen

in Deutschland:
 Karolinenhof (Berlin): eine Ortslage im Ortsteil Schmöckwitz im Bezirk Treptow-Köpenick in Berlin
 Karolinenhof (Boitzenburger Land): ein Wohnplatz der Gemeinde Boitzenburger Land im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Karolinenhof (Friesack): ein Wohnplatz der Stadt Friesack im Landkreis Havelland in Brandenburg
 Karolinenhof (Kremmen): ein Wohnplatz der Stadt Kremmen im Landkreis Oberhavel in Brandenburg

in Österreich:
 Karolinenhof (Hainburg an der Donau), Ortsteil von Hainburg an der Donau, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich

in Polen:
 Karolinenhof, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Rejczuchy, Gmina Barczewo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren

 Karolinenhof, Kreis Greifenberg, Pommern, seit 1945: Cieszyce (Brojce), Brojce, Powiat Gryficki, Woiwodschaft Westpommern
 Karolinenhof, Kreis Kreuzburg, Schlesien, seit 1945: Sułozyn (Kluczbork), Smardy Górne, Gmina Kluczbork, Powiat Kluczborski, Woiwodschaft Oppeln
 Karolinenhof, Kreis Landsberg (Warthe), Brandenburg, seit 1945: Kocęcin (Deszczno), Gmina Deszczno, Powiat Gorzowski, Woiwodschaft Lebus
 Karolinenhof, Kreis Neustadt O.S., Schlesien, seit 1945: Młodziejowice (Głogówek), Gemeinde Oberglogau, Powiat Prudnicki, Woiwodschaft Oppeln
 Karolinenhof, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Wólka Durąska, Gmina Ostróda, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren

in Tschechien:
 Karolín (Volárna), Einschicht der Gemeinde Volárna, Okres Kolín